Plessis-Bellière est le nom d'un fief et d'un château situé à Saint-Pierre-Montlimart, éponymes d'une branche éteinte en 1732 de la famille de Rougé. Une seconde branche de la même famille prit sa suite en héritant de ses biens peu avant la Révolution. Cette branche est toujours subsistante.
 L’hôtel du Plessis-Bellière est le nom d'un hôtel particulier appelé anciennement Hôtel Pastoret, situé au  de la place de la Concorde à Paris.
 L’hôtel du Plessis-Bellière (Charenton-le-Pont) est un ancien hôtel particulier à Charenton-le-Pont détruit en 1937.

Notes et références